Turniej w ramach igrzysk afrykańskich w 1999 roku rozegrano w dniu 10 października w Johannesburgu w Południowej Afryce.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 

Zapasy na igrzyskach afrykańskich
1999 w zapasach
Igrzyska Afrykańskie 1999
Zapasy w Południowej Afryce